Черч-Хилл () — англоязычный топоним. Приблизительно переводится как «церковный холм, церковь на холме». Слитный вариант написания Churchill на русский язык традиционно передаётся как Черчилл или Черчилль.

Топоним США 
  — район города Ричмонд (Виргиния).
  — поселение в Миссисипи.
  — городок в Мэриленде.
  — поселение в Пенсильвании.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Чёрч
 Хилл